(lateinisch für Mutter der Kirche) steht für:

 Mutter der Kirche, Titel der Gottesmutter Maria
 Abtei Mater Ecclesiae, Benediktinerinnenabtei im Piemont, Italien
 Mater Ecclesiae (Kloster), Kloster im Vatikan

Siehe auch:
 Liste der Kirchen mit dem Patrozinium Mutter der Kirche, Kirchen, Kapellen und Klosterkirchen
 Mutter Kirche